Sintu peut faire référence à :
 SiNtu, un groupe de langues d'Afrique australe, voir Ditema tsa Dinoko
 Sintu Manjezi (né en 1996), membre d'un syndicat sud-africain de rugby
 SINTU, code à la bourse de Belgrade de l'entreprise serbe Sinter Užice